Григо́рий Ме́льников:
 Мельников, Григорий Александрович (1898—1972) — советский генерал-майор.
 Мельников, Григорий Григорьевич (Мельников 4-й) — Георгиевский кавалер (1814), полковник.
 Мельников, Григорий Михайлович (1916—1994) — народный художник РСФСР (1976).